Rumpold ist der Familienname folgender Personen:

 Achill Rumpold (1974–2018), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gernot Rumpold (* 1957), österreichischer Politiker (FPÖ)
 René Rumpold (* 1959), österreichischer Sänger, Regisseur, Autor und Pädagoge